Goud peut désigner :

Patronyme 

 Bruno Goud (?-), chercheur français en biologie cellulaire.

Toponyme 

 Goud-e Zareh, un lac salé situé dans le Nimrôz afghan.

Cinéma 
 Goud, film néerlandais de Rogier Hesp

Patronyme français